Астра́л:
 Астрал (также астральный мир, астральный план, тонкий мир) — понятие в оккультизме, эзотерике, философии, в опыте осознанных сновидений, обозначающее отличный от материального объём (слой) мироздания (природы).
 Астрал — гильдия магов в лайт-новел, манга и аниме Rental Magica.
 Астрал Стерну Тарантога — учёный-космозоолог и изобретатель, герой многих произведений польского писателя Станислава Лема.

Фильмы 
 «Астрал» () — общее название серии, состоящей из 4-х фильмов ужасов:
 «Астрал» — фильм Джеймса Вана и сценариста Ли Уоннелла.
 «Астрал: Глава 2» — фильм 2013 года, снятый Джеймсом Ваном.
 «Астрал 3» — фильм Ли Уоннелла, который вышел на экраны в 2015 году.
 «Астрал 4: Последний ключ» — фильм Адама Робитела, который вышел в 2018 году.

См. также 
 Астральная проекция — понятие в оккультизме, эзотерике и практике осознанных сновидений, описывающее изменённое состояние сознания, связанное с выходом астрального тела за пределы физического тела, в астральный мир.
 Владыки Астрала — компьютерная игра с использованием магических карт в жанре карточная стратегия, разработанная компанией Apus Software.